Habrophlebiodes är ett släkte av dagsländor. Habrophlebiodes ingår i familjen starrdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Starrdagsländor
Habrophlebiodes